Iwanowska ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Balicka-Iwanowska (1867–1962), polnische Botanikerin und Politikerin
 Wilhelmina Iwanowska (1905–1999), polnische Mathematikerin, Astronomin und Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Iwanowa
 Iwanowskaja